Натуральне число 48
 48 рік до нашої ери
 48 рік нашої ери